San Juan de Éfeso es una basílica de estilo bizantino situada en la antigua ciudad de Éfeso (Turquía). Fue construida en 548 por orden del emperador Justiniano para honrar al apóstol Juan. Actualmente solo se conservan sus ruinas.

Historia 

San Juan de Éfeso forma parte del programa de renovación de los monumentos cristianos de Oriente que llevó a cabo el emperador Justiniano a mediados del . El cometido de la basílica era honrar al apóstol Juan, que murió en Éfeso según la tradición. Fue erigida en 548 al pie de la antigua acrópolis de Éfeso y se destruyó a causa de guerras, conflictos y seísmos. Las excavaciones comenzaron en el .

Véase también 
 Éfeso

Bibliografía

Enlaces externos 

Iglesias bizantinas de Turquía
San Juan de Efeso
Éfeso
Imperio bizantino en el siglo VI
Arquitectura de Turquía del siglo VI
Arquitectura paleocristiana
Efeso
Construcciones de Justiniano I